Die Decalactone, auch Decanolactone genannt, sind die Stoffgruppe, die die Lactone, d. h. die ringförmigen intramolekularen Ester, der Hydroxydecansäuren umfasst. Diese leiten sich von der Decansäure (Caprinsäure C10H20O2) ab. Die wichtigsten Decalactone, γ-Decalacton und δ-Decalacton, kommen als natürliche Aromastoffe in Früchten und Milchprodukten vor. Sie haben die Summenformel  	C10H18O2.

Wichtige Decalactone 

 γ-Decalacton (Decano-4-lacton, 4-Hydroxydecansäurelacton) ist ein zentraler Aromastoff vor allem in Aprikosen, aber auch in Pfirsichen. Er wird daher auch Pfirsichlacton genannt und hat dementsprechend einen angenehmen, fruchtigen, pfirsichartigen Geruch.
 δ-Decalacton (Decano-5-lacton, 5-Hydroxydecansäurelacton) ist ein wichtiger Aromastoff der Butter, der in einer Konzentration von 2 ppm einen kokosartigem, fettigem, nussig-fruchtigem Geschmack hat.
 ε-Decalacton (Decano-6-lacton, 6-Hydroxydecansäurelacton) ist bisher nicht als natürliches Aroma nachgewiesen worden, kann aber ebenfalls als Aromastoff genutzt werden. Der Geruch ist butterartig und ähnlich dem der Tonkabohne. Es kann auch als Monomer oder Comonomer bei der Bildung von Polylactiden dienen, vergleiche die Polymerisation bei der Bildung von Polyestern.

Einzelnachweise 

Stoffgruppe
Butyrolacton